Флейшман Бенціон Шимонович, Флейшман Бенціон Шимонович (також Бенціон Семенович; 21 листопада 1923 р., (Москва)) — доктор фізико-математичних наук, творець конструктивної теорії інформації.
 Вул Бенціон Мойсейович, Бенціон Мойсейович Вул (9 (22) травня 1903(19030522), Біла Церква, Київська губернія (нині Україна) — 9 квітня 1985, Москва) — радянський фізик.
 Духовний Бенціон Ізраїльович (1886, с. Рівна, Могилівський повіт, Подільська губернія (тепер — с. Рівне, Мурованокуриловецький район, Вінницька область) — єврейський громадсько-політичний діяч.
 Швецький Бенціон Йосипович, Бенціон Швецький (15 листопада 1916, Олевськ, Житомирська область — 3 лютого 1991) — почесний професор Національного університету «Львівська політехніка».
 Тверський Шломо-Бенціон, Твéрський Шлóмо-Бенціóн (нар. 1870, Чорнобиль — пом. 17.09.1939, Київ) — останній із династії Чорнобильських цадиків, який жив і діяв на території України
 Бенціон Дінур, Бен-Ціон Дінур (*2 січня 1884, Хорол, Полтавська губернія, Російська імперія — †8 липня 1973, Єрусалим) — сіоністський сподвижник, педагог, історик та політик, депутат Кнесету першого скликання.